Die BNP Paribas Poland Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Warschau. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 25. bis 31. Juli 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Maryna Zanevska im Einzel sowie die Paarung Anna Danilina/Lidsija Marosawa im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BNP Paribas Poland Open 2022 fand vom 23. bis 25. Juli 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Warschau